Sweet Country est le titre de plusieurs œuvres :
 Sweet Country, film grec réalisé par Michael Cacoyannis et sorti en 1986 au cinéma ;
 Sweet Country, film australien réalisé par Warwick Thornton et sorti en 2017 au cinéma.